Die Snooker-Meisterschaft von Jersey ist die lokale Snooker-Meisterschaft der Insel Jersey, die seit 1931 jährlich ausgetragen wird.

Die im Ärmelkanal liegende Insel ist Kronbesitz der britischen Monarchie. Im Snooker ist die Insel trotz ihrer geringen Größe wie auch die anderen Kanalinseln eigenständig, wobei die The Jersey Billiards & Snooker Association international anerkannt ist. Der Verband ist auch Ausrichter der Snooker-Meisterschaft von Jersey, deren Erstausgabe bereits 1931 stattfand. Die Sieger der Meisterschaft qualifizieren sich jeweils automatisch für die sogenannte Channel Island Championship gegen den Meister der Insel Guernsey. Rekordsieger der Meisterschaft von Jersey ist Aaron Canavan mit zwölf Titeln, gefolgt von Gary Britton mit sechs Titeln.

Neben der Snooker-Meisterschaft trägt die The Jersey Billiards & Snooker Association jährlich auch die English-Billiards-Meisterschaft von Jersey aus.

Sieger

Weblinks 
 Übersicht über die Ausgaben bei CueTracker (englisch)

Einzelnachweise 

Jersey
Sportveranstaltung in Jersey
Erstveranstaltung 1931